Ramon Folch i Camarasa (Barcelona, 1926), escriptor català 
 Ramon Folch i Guillèn (Barcelona, 1946), biòleg català 
 Ramon Folch Frigola (Reus, 1989), futbolista català
 Ramon Folc de Cardona, diversos personatges
 Ramon Folc de Cardona (beat) (Arbeca?, segle xv - Saragossa, 1519), frare mercedari venerat com a beat al si de l'orde mercedari
 Ramon Folc I de Cardona (?1040?-Maldà, 1086), Vescomte de Cardona 
 Ramon Folc IV de Cardona (1180-1241), Vescomte de Cardona (1227-1241)
 Ramon Folc V de Cardona (?, 1220 - Mallol, 1276), Vescomte de Cardona (1241-1276)
 Ramon Folc VI de Cardona (1259 - 1320), Vescomte de Cardona (1276-1320) i governador de Girona
 Ramon Folc de Cardona-Anglesola (Bellpuig, 1467 — Nàpols, 1522), militar i marí català, comte d'Alvito i comte d'Oliveto